Турнирът 2009 Sangsom 6-red World Grand Prix се провежда от 7 до 12 юли 2009 г. в Montien Riverside Hotel, Бангкок, Тайланд.

Турнирът се играе с 6 червени и 6 цветни топки. Играе се първоначални в групова фаза, като първите четирима от всяка група преминават във фазата на директни елиминации. Състезанието е спечелено от Джими Уайт, който надиграва във финала Бари Хокинс с 8 – 6 фрейма.

Групова фаза

Група A 

 Fung Kwok Wai 4-5 Джъд Тръмп
 Mohammed Al-Joakar 2-5 Phaithoon Phonbun
 Рики Уолдън 5-1 Daniel Thorp
 Phaithoon Phonbun 2-5 Джъд Тръмп
 Daniel Thorp 1-5 Fung Kwok Wai
 Daniel Thorp 0-5 Mohammed Al-Joakar
 Рики Уолдън 5-1 Fung Kwok Wai
 Mohammed Al-Joakar 0-5 Джъд Тръмп
 Fung Kwok Wai 4-5 Phaithoon Phonbun
 Рики Уолдън 1-5 Джъд Тръмп
 Daniel Thorp 5-4 Phaithoon Phonbun
 Рики Уолдън 5-0 Mohammed Al-Joakar
 Рики Уолдън 2-5 Phaithoon Phonbun
 Fung Kwok Wai 5-2 Mohammed Al-Joakar
 Daniel Thorp 1-5 Джъд Тръмп

Група B 

 Alex Borg 5-2 Akar Soe Yin
 Aditya Mehta 5-4 Джеймс Уатана
 Alex Borg 2-5 Найджъл Бонд
 Шон Мърфи 5-3 Akar Soe Yin
 Джеймс Уатана 5-1 Найджъл Бонд
 Alex Borg 5-4 Aditya Mehta
 Akar Soe Yin 3-5 Найджъл Бонд
 Шон Мърфи 5-1 Aditya Mehta
 Шон Мърфи 5-3 Джеймс Уатана
 Шон Мърфи 5-2 Alex Borg
 Aditya Mehta 5-1 Найджъл Бонд
 Akar Soe Yin 1-5 Джеймс Уатана
 Шон Мърфи 1-5 Найджъл Бонд
 Aditya Mehta 1-5 Akar Soe Yin
 Alex Borg 1-5 Джеймс Уатана

Група C 

 Noppadon Noppachorn 4-5 Матю Стивънс
 Джон Хигинс 0-5 Mohammed Sajjad
 Sascha Lippe 5-3 Habib Subah
 Джон Хигинс 5-1 Матю Стивънс
 Mohammed Sajjad 5-4 Noppadon Noppachorn
 Джон Хигинс 5-2 Noppadon Noppachorn
 Sascha Lippe 3-5 Матю Стивънс
 Habib Subah 5-2 Mohammed Sajjad
 Sascha Lippe 1-5 Mohammed Sajjad
 Habib Subah 1-5 Матю Стивънс
 Sascha Lippe 4-5 Noppadon Noppachorn
 Mohammed Sajjad 2-5 Матю Стивънс
 Джон Хигинс 5-2 Habib Subah
 Habib Subah 2-5 Noppadon Noppachorn
 Джон Хигинс 5-2 Sascha Lippe

Група D 

 Райън Дей 5-1 Au Chi Wai
 Кен Дохърти 5-3 Supoj Saenla
 Ang Boon Chin 2-5 Майкъл Холт
 Кен Дохърти 5-2 Au Chi Wai
 Райън Дей 3-5 Майкъл Холт
 Ang Boon Chin 3-5 Supoj Saenla
 Au Chi Wai 3-5 Майкъл Холт
 Райън Дей 5-4 Кен Дохърти
 Au Chi Wai 1-5 Ang Boon Chin
 Supoj Saenla 2-5 Макъл Холт
 Au Chi Wai 2-5 Supoj Saenla
 Кен Дохърти 5-3 Майкъл Холт
 Райън Дей 5-0 Ang Boon Chin
 Райън Дей 5-3 Supoj Saenla
 Кен Дохърти 5-3 Ang Boon Chin

Група E 

 Джо Пери 5-0 Yutaka Fukuda
 Issara Kachaiwong 5-3 Джо Суейл
 Джими Уайт 5-1 Yutaka Fukuda
 Джо Пери 5-4 Mohammed Mustafa Shehab
 Джими Уайт 1-5 Issara Kachaiwong
 Mohammed Mustafa Shehab 5-1 Джо Суейл
 Yutaka Fukuda 1-5 Issara Kachaiwong
 Джо Пери 3-5 Issara Kachaiwong
 Yutaka Fukuda 1-5 Mohammed Mustafa Shehab
 Джими Уайт 5-4 Джо Суейл
 Yutaka Fukuda 0-5 Джо Суейл
 Джими Уайт 3-5 Mohammed Mustafa Shehab
 Джо Пери 5- Джо Суейл
 Mohammed Mustafa Shehab 2-5 Issara Kachaiwong
 Джо Пери 3-5 Джими Уайт

Група F 

 Дарън Морган 5-2 Noppadol Sangnil
 Питър Ебдън 5-0 Raees Aslam
 Manan Chandra 1-5 Стюарт Бингам
 Дарън Морган 5-2 Стюарт Бингам
 Manan Chandra 2-5 Noppadol Sangnil
 Raees Aslam 2-5 Noppadol Sangnil
 Питър Ебдън 1-5 Дарън Морган
 Manan Chandra 5-2 Raees Aslam
 Noppadol Sangnil 5-2 Стюарт Бингам
 Питър Ебдън 1-5 Стюарт Бингам
 Дарън Морган 5-3 Manan Chandra
 Питър Ебдън 3-5 Manan Chandra
 Raees Aslam 5-1 Стюарт Бингам
 Питър Ебдън 5-2 Noppadol Sangnil
 Дарън Морган 5-1 Raees Aslam

Група G 

 Марк Уилямс 2-5 Дейв Харолд
 Glen Wilkinson 5-4 Wael Talat
 Mohsen Abdul Aziz 3-5 Thepchaiya Un-nooh
 Марк Уилямс 5-0 Wael Talat
 Glen Wilkinson 0-5 Дейв Харолд
 Glen Wilkinson 3-5 Mohsen Abdul Aziz
 Wael Talat 2-5 Thepchaiya Un-nooh
 Wael Talat 5-1 Дейв Харолд
 Марк Уилямс 5-1 Mohsen Abdul Aziz
 Glen Wilkinson 2-5 Thepchaiya Un-nooh
 Mohsen Abdul Aziz 1-5 Дейв Харолд
 Thepchaiya Un-nooh 5-2 Dave Harold
 Марк Уилямс 5-0 Glen Wilkinson
 Wael Talat 5-0 Mohsen Abdul Aziz
 Марк Уилямс 5-0 Thepchaiya Un-nooh

Група H 

 Mohammed Kayat 5-1 Nguyen Nhat Thanh
 Марк Кинг 5-2 Атасит Махити
 Brendan O’Donnoghue 1-5 Бари Хокинс
 Атасит Махити 4-5 Бари Хокинс
 Brendan O’Donnoghue 5-0 Nguyen Nhat Thanh
 Brendan O’Donnoghue 5-1 Атасит Махити
 Nguyen Nhat Thanh 1-5 Бари Хокинс
 Mark King 5-1 Mohammed Kayat
 Mohammed Kayat 0-5 Атасит Махити
 Марк Кинг 5-1 Brendan O’Donnoghue
 Марк Кинг 5-0 Nguyen Nhat Thanh
 Brendan O’Donnoghue 5-1 Mohammed Kayat
 Марк Кинг 5-3 Бари Хокинс
 Nguyen Nhat Thanh 1-5 Атасит Махити
 Mohammed Kayat 1-5 Бари Хокинс

Елиминационна фаза

Най-голям брейк 
(Максималният брейк при 6 червени в игра е от 75 точки)

 75 Майкъл Холт
 75 Райън Дей
 75 Джими Уайт

Състезания по снукър
Снукър в Тайланд
Спорт в Банкок